Don't Go – singolo dei Judas Priest del 1981
 Don't Go – singolo degli Yazoo del 1982
 Don't Go – singolo di Marlon Jackson del 1987
 Don't Go – singolo di Wretch 32 del 2011
 Don't Go – singolo di Skrillex, Justin Bieber e Don Toliver del 2021
 Don't Go (Girls and Boys) – singolo di Fefe Dobson del 2004